Der Heineken Challenger 2004 war ein Tennisturnier, das vom 23. bis 29. Februar 2004 in Ho-Chi-Minh-Stadt stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2004 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 105 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 105 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 106 kB)

ATP Challenger Series 2004
Tennisturnier in Ho-Chi-Minh-Stadt